Paracryptophiale är ett släkte av svampar. Paracryptophiale ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paracryptophiale